Amerikai Egyesült Államok
Bellingham (Massachusetts)
Bellingham (Minnesota)
Bellingham (Washington)
 Ausztrália
Bellingham (Tasmania)
 Egyesült Királyság
Bellingham (London)
Bellingham (Northumberland)